Лариса Давыдова:
 Давыдова, Лариса Алексеевна (род. 1950) — советский и российский художник.
 Давыдова, Лариса Владимировна (род. 1961) — председатель Совета городского округа «Город Салават» (апрель 2012).